International Championship 2015 − trzeci duży turniej rankingowy sezonu snookerowego 2015/2016. Rozegrany został w Daqing w Chinach w dniach 25 października – 1 listopada 2015 roku.

Nagrody 
Zwycięzca: £ 125 000
II miejsce: £ 65 000
Półfinalista: £ 30 000
Ćwierćfinalista: £ 17 500
Runda 3: £ 12 000
Runda 2: £ 7 000
Runda 1: £ 4000

Najwyższy break turnieju: £ 1000

Pula nagród: £ 657 000

Runda dzikich kart 
Mecze zawodników z dziką kartą odbyły się w Daqing 25 października 2015 roku.

Drabinka turniejowa

Fazy wstępne

Fazy finałowe

Finał

Kwalifikacje 
Mecze kwalifikacyjne rozegrane zostały w dniach 30 września – 3 października 2015 w Barnsley Metrodome w Barnsley (pary nr. 1, 4, 32 oraz 64 rozegrali swoje mecze kwalifikacyjne w trakcie fazy telewizyjnej). Wszystkie spotkania zostały rozegrane w formacie "do 6 frame’ów".

Breaki stupunktowe turnieju zasadniczego 

 142  Zhao Xintong
 141, 108  Jimmy Robertson
 138, 129, 113, 108, 106, 103  John Higgins
 138, 115  Zhou Yuelong
 138  Cao Yupeng
 137, 106, 105, 101, 100  Marco Fu
 137  Ben Woollaston
 130, 112, 112, 105, 100  David Gilbert
 127, 127, 104  Neil Robertson
 126, 118, 100  Mark Allen
 124  Xiao Guodong
 121, 101  Liang Wenbo
 121  Graeme Dott

 118  Ross Muir
 115, 100  Mark Selby
 112, 111, 108  Ryan Day
 112  Barry Hawkins
 110  Dominic Dale
 110  Peter Ebdon
 110  Tian Pengfei
 108  Fang Xiongman
 105  Martin O’Donnell
 103  Thepchaiya Un-Nooh
 100  Jack Lisowski
 100  Fergal O’Brien

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 142  Mark Allen
 136, 111  Liam Highfield
 134  Shaun Murphy
 133, 106  Marco Fu
 133  Matthew Selt
 132, 121  Luca Brecel
 131  Mark Joyce
 131  Ben Woollaston
 129, 125  Jack Lisowski
 128  Sanderson Lam
 122  Michael Holt
 120  Rod Lawler
 120  Dechawat Poomjaeng

 118  Mark Selby
 110  Allan Taylor
 108, 106  Tian Pengfei
 105  Ryan Day
 105  Adam Duffy
 104  Peter Ebdon
 104  Thepchaiya Un-Nooh
 103  Yu Delu
 103  Lee Walker
 102  Anthony McGill
 102  Cao Yupeng
 100  Ali Carter
 100  Sam Craigie

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona światowej federacji snookera

International Championship
2015 w sporcie
2015 w Chinach